Fernholm är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Fernholm, psalmförfattre
 Ann Fernholm(född 1969), vetenskapsjouirnalist och författare
 Bo Fernholm, zoolog
 Daniel Fernholm, ishockeyspelare
 Gerda Fernholm, psalmförfattre
 Simon Fernholm (född 1994), ishockeyspelare
 Stefan Fernholm, friidrottare

Svenska efternamn